Rafał Lepel (ur. 13 lutego 1990 r. w Katowicach) – polski biathlonista, trenował w klubie AZS AWF Katowice. Jego najlepszy występ indywidualny to 92. miejsce w sprincie w Oberhofie w 2013 roku. W 2006 roku w austriackim Obertilliach zdobył 36. miejsce w Pucharze Europy.

W czerwcu 2014 zakończył karierę sportową.

Od 2019 do 2022 roku trener Kadry Młodzieżowej, a od 2022 roku Kadry Seniorów Polskiego Związku Biathlonu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Biathloniści AZS-AWF Katowice
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Katowicach
Urodzeni w 1990
Polscy trenerzy biathlonu